1 Stadt
2 Autonome Republik

Siehe auch
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden
 KOATUU, Schlüssel für verwaltungstechnisch-territoriale Objekte der Ukraine